Бегалиева Асель Усубакуновна (Сувакуновна) / Шейнфельд Асель (род. 18 октября 1977 года, Фрунзе, Киргизская ССР, СССР) — кыргызский историк, общественный деятель, публицист, представитель сферы туризма, науки и образования.Занималась изучением истории государственного управления Кыргызстана, историей парламентаризма в КР. Первый историк, занявшийся изучением истории развития культурного и религиозного туризма в Кыргызстане (защитила докторскую диссертацию по теме: «Культурный туризм в Кыргызской Республике: история и перспективы развития»).

Биография

Происхождение 
Отец, Бегалиев Усубакун (Сувакун) Иманакунович (1945—2011) — историк, педагог, просветитель, политолог. Автор многочисленных трудов в сферах науки и образования. Демократ первой волны, активный участник Демократического движения в Кыргызстане.

Мать (1951-…) Кудуева Гульсара Аскаровна — директор Бюро путешествий и экскурсий «Спутник» города Фрунзе в Советском Кыргызстане. В годы независимости работала в образовательных учреждениях города Бишкек; отличник образования Кыргызской Республики; ныне на заслуженном отдыхе.

Семья 
Супруг — Шейнфельд Грегори — профессор социологии в Университете Алабамы в Бирмингеме.

Образование 
В 1994 году с отличием закончила СШ № 27 города Бишкек.

В 1999 году с отличием закончила факультет истории и регионоведения Исторического факультета Кыргызского государственного Национального Университета имени Жусупа Баласагына. В этом же году поступила в Аспирантуру (очно) по направлению «История Кыргызстана».

В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Деятельность Областного Исполнительного Комитета Советов ККАО РСФСР (1924—1927 гг.)».

С 2004 по 2005 гг. проходила обучение в Центре турецкого языка и литературы (TÖMER) Эгейского университета (Измир/Турция).

В 2008 году поступила в Докторантуру (очно) Института истории и культурного наследия НАН КР по направлению «История Кыргызстана».

В 2014 году защитила докторскую диссертацию: «Культурный туризм в Кыргызской Республике: история и перспективы развития».

Владеет русским, английским и турецким языками.

Педагогическая деятельность 
09/2018-03/2021 — KICA Корейский институт в Центральной Азии — профессор

09/2016-09/2018 — IHMS — Международная высшая школа медицины — Бишкек (И. о. профессора)

09/2015-09/2016 — Кыргызско-Казахский университет (Профессор)

09/2015-09/2016 — Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики (и. о. профессора)

05/2011-09/2015 — Кыргызский экономический университет им. М. Р. Рыскулбекова (Доцент, заведующая кафедрой Философии и социально-гуманитарных наук)

03/2013- 12/2013 — Координатор по связям с общественностью и СМИ по совместительству

03/2012-12/2012 — Кыргызский экономический университет им. М. Р. Рыскулбекова (Декан факультета Менеджмента и туризма)

09/2006-03/2008 — Академия туризма (Доцент)

09/2006 — 04/2007 — Кыргызский государственный университет строительства транспорта и архитектуры, старший преподаватель кафедры Гуманитарных наук

09/1999-09/2000 — Кыргызский государственный педагогический университет им. И. Арабаева (преподаватель кафедры Гуманитарных наук)

Работа в туризме 
 2008—2009 Danat al Khaleej Tourism / Dubai-UAE — туроператор.
 2007—2008 Trek Travel International / Istanbul-Turkey — туроператор, заместитель коммерческого директора.
 2005—2006 Starfish Travel & Yachting / Fethiye-Turkey — туроператор.

Основные научные труды 
 1. Истоки парламентаризма: опыт деятельности Исполнительного Комитета Советов КАО РСФСР в период возрождения национальной государственности (1924—1927 гг.).— Бишкек, 2006/ Монография на основе диссертации.
 2. Культурный туризм в Кыргызской Республике: история и перспективы развития. — Бишкек, 2013.
 3. Историко-культурное наследие в туризме Кыргызской Республики. — Бишкек, 2011 (рекомендовано МОиН КР для образовательных учреждений КР),
 4. Религиозный туризм в Кыргызской Республике.— Бишкек, 2011 (рекомендовано МОиН КР для образовательных учреждений КР),
 5. Государственное регулирование туризма в Кыргызской Республике (1999—2011 гг.). Сборник документов. — Бишкек, 2012.
 Комплектация и систематизация материала докторской диссертации отца Бегалиева Сувакуна Иманакуновича (посмертно) и издание книги Бегалиев С. И., Сулайманов Ж. И. «Депортированные народы Кавказа в Кыргызстане. Размышления „на рельсах судьбы“». — Бишкек, 2012.
 Комплектация и систематизация архивных материалов Бегалиева С. И. о восстании 1916 года с последующей публикацией. «Восстание 1916». Под редакцией д.филол.н. К. Мамбеталиева. - Бишкек, 2015.
 Официальный оппонент на защитах докторских диссертаций в ДИССЕРТАЦИОННОМ СОВЕТЕ Д. 07.18.578 ПРИ КГУ ИМ. И.АРАБАЕВА И КНУ ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА

Общественная и организационная работа 
 Приглашалась к обсуждению работ: «Этический кодекс психологов Кыргызстана» (Психологическое сообщество Кыргызстана, апрель 2013) и «Эффективное участие Парламента в вопросах межэтнических отношений» (Агентство управления конфликтами «Эгалитэ», 2012—2013).
 Предоставила консультационный материал по запросу Аппарата Президента КР (Ахметова Нурсулуу) по вопросам религиозного образования в КР на 25 стр. (август 2013)
 Предложение Бегалиевой А. С. на Байкальском молодёжном форуме (2013) идеи объединённого форума молодежи «Байкал-Иссык-Куль» получило поддержку российской стороны и занесено в резолюцию.
 Эксперт Координационного совета по развитию туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики (с 2013 г. по 2016).
 Эксперт независимого совета по развитию туризма КР (учрежденного В. А. Комиссаровым).
 Советник Президента Федерации рукопашного боя Кыргызской Республики (с 2011 по 2017).
 Руководитель спортивной делегации Кыргызской Республики на Открытое Первенство Азии по рукопашному бою 2014 г. среди юношей и девушек 15-17 лет / Худжанд — Таджикистан/ апрель 2014/ Сборная КР заняла 3-е общекомандное место из 10 стран-участниц.
 Эксперт государственной комиссии Министерства образования и науки КР по лицензированию Ошского государственного социального университета/ май 2014.
 Председатель ГАК по Истории Кыргызстана на 2013—2014 уч. год колледжа Кыргызско-Российской Академии Образования.
 Член ГАК по Истории Кыргызстана на 2013—2014 уч. год для групп иностранных студентов (англоговорящих) Международного университета Кыргызстана.
 Эксперт государственной комиссии Министерства образования и науки КР по лицензированию программы магистратуры направления «Туризм» Кыргызско-Турецкого университета «Манас»/ март 2015.
 Эксперт государственной комиссии МОиН КР по лицензированию программы бакалавриата направления «История»/ май 2015.
 Председатель комиссии по лицензированию МОиН КР Кыргызско-Российского колледжа КРАО/ июнь 2015.

Награды и достижения 
 Почетная грамота КЭУ им. М. Рыскулбекова, юбилейная медаль «За вклад в развитие КЭУ»,
 Почетная грамота Министерства образования и науки КР,
 Почетная грамота Министерства культуры, информации и туризма КР,
 Почетная грамота Министерства труда, миграции и молодежи КР,
 Благодарственная грамота Министерства обороны КР,
 Благодарственное письмо от Министерства образования и науки Республики Бурятия РФ.
 Почетная грамота Государственного агентства по физической культуре и спорту при Правительстве Кыргызской Республики.
 Премия Айтматова — ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 декабря 2014 года № 569-р
 Премия Акыл Тирек — Фонд Аскара Салымбекова

Призовые места на конференциях, форумах и др. за научные доклады. 
Лучший автор газеты «Кут Билим» (Кут Билим, Жыл жыйынтыгы, 27-декабрь, 2013, с. 15).

Дипломант Государственной молодёжной премии им. Ч. Айтматова в области науки и новых технологий за 2011—2012 гг. (2-е место в стране).

Публицистика 
Автор и соавтор, а также гость редакции (интервью) в газетах и на ТВ: Кут Билим, Слово Кыргызстана, Вечерний Бишкек, Мир ТВ, ОТРК, НТС, Бурят ТВ.

Автор и соавтор, а также гость редакции (интервью) в газетах и на ТВ: Кут Билим, Слово Кыргызстана, Вечерний Бишкек, Мир ТВ, ОТРК, НТС, Бурят ТВ.

Кинематограф 
Автор дикторского текста за кадром, соавтор сценария юбилейного документального (20 минутного) фильма о Кыргызском экономическом университете «КЭУ — 60» режиссёра Э. Абдыжапарова.

Примечания

Ссылки 
 3. https://knews.kg/2012/02/16/v-bishkeke-sostoyalas-prezentatsiya-knigi-religioznyiy-turizm-v-kyirgyizskoy-respublike/
 4. http://www.time.kg/vremya-i-rasstoyaniya/3105-religioznyy-turizm-v-kyrgyzstane.html
 5. https://www.vb.kg/doc/179224_v_kyrgyzstane_vyshla_v_svet_kniga_religioznyy_tyrizm_v_kr.html
 6. https://slovo.kg/?p=6936
 7. https://24.kg/archive/ru/community/124213-religioznyj-turizm-vo-vtoroj-shvejcarii.html/
 8. https://24.kg/archive/ru/community/121642-asel-begalieva-u-kyrgyzstana-est-vse-zadatki.html/
 9. https://knews.kg/2013/12/24/v-stolitse-prezentovali-knigu-kulturnyiy-turizm-v-kr-istoriya-i-perspektivyi-razvitiya/
 10. Премия Айтматова — ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 декабря 2014 года № 569-р
 11. https://who.ca-news.org/people:13911
 12. https://www.history.kg/ru/
 13. Болевая точка: Пробелы в организации Молодёжного форума ШОС «Развитие туризма» в Кыргызстане. Или почему форум не достиг своих целей?
 14. Сводный электронный каталог библиотек Беларуси — Бегалиева Асель Сувакуновна
 15. Религиозный туризм как средство возвращения к своим духовным истокам (Тенгрианство, Кыргызская Республика). Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции: Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: Истоки и современность.
 16. Корееведение в Центральной Азии. Наука и Образование. Алматы, 2019 Выпуск 4
 17. Turizmin Çeşitlendirilmesinde Kültür Rotaları
 18. https://knews.kg/2021/03/25/pishbek-istorik-utochnyaet-nazvanie-stolitsy-kyrgyzstana/

Историки Киргизии